Konvergencija (matematika)
 Konvergencija (oko)
 Konvergencija (biologija)